Point of No Return (film) - Amerikaanse film uit 1993
 Point of No Return (televisieserie) - serie uit 2003
 Point of No Return (band) - Braziliaans band
 Point of No Return (Keyshia Cole) - album van Keyshia Cole
 Point of No Return (Havok) - EP van Havok
 Point of No Return (Forbidden) - album van Forbidden
 Point of No Return (Exposé) - lied van Exposé
 Point of No Return (Frank Sinatra) - album van Frank Sinatra
 Point of No Return (Systems in Blue) - album van Systems in Blue
 Point of No Return (Shareefa) - album van Shareefa